Зубовский сельсовет:

 Зубовский сельсовет — в Витебской области, Белоруссия
 Зубовский сельсовет — в Башкирии, Россия
 Зубовский сельсовет — в Новосибирской области, Россия
 Зубовский сельсовет — в Московской области, Россия (1958—1994)